Can Viver (l'Ametlla del Vallès), edifici al municipi de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
 Can Viver (Bigues), masies històriques de l'antiga parròquia rural de Sant Mateu de Montbui (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Viver de Torrebonica, masia convertida en sanatori i granja agrícola al veïnat de Torrebonica